La Courage League 1994-1995 fu la ottava edizione della lega nazionale di rugby a 15 inglese.

Il Leicester Tigers si aggiudicò il suo secondo titolo. Al termine della stagione venne retrocessa Northampton, mentre dalla seconda divisione vennero promossi i Saracens.

Squadre partecipanti

Elenco incontri (parziale)

Classifica

Note